Die Zipser (ungarisch cipszer, rumänisch țipțeri) sind eine deutschsprachige Bevölkerungsgruppe und Minderheit im nordrumänischen Kreis Maramureș sowie in Teilen der Südwestbukowina (heute: Kreis Suceava) und der Zips in der Slowakei. Sie leben seit der hochmittelalterlichen Ostsiedlung in der heutigen Slowakei und sind dadurch (gemeinsam mit den Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen) eine der ältesten deutschen Siedlergruppen  in Ostmitteleuropa. Die Zipser/Zipser Sachsen sind eine Untergruppe der Karpatendeutschen in der Slowakei und eine Untergruppe der Rumäniendeutschen in Rumänien. Sie sprechen Zipserdeutsch.

Geschichte 

Die Bezeichnung „Zipser“ stammt von Einwanderern aus der Zips (ungarisch: Szepesség, slowakisch: Spiš) (damals Oberungarn, heute Slowakei). Die heute noch in Resten vorhandene deutschsprachige Bevölkerung setzt sich jedoch hauptsächlich aus späteren Zuwanderern aus dem süddeutschen und vor allen Dingen oberösterreichischen Sprachraum zusammen. Die Geschichte der deutschsprachigen Zipser ist bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgbar. Die Zipser Sachsen regierten sich unter Zipser Willkür, dem ältesten deutschen Stadtrecht in der Slowakei.

Die Zipser entwickelten eine lebendige Erzählkultur, die ihre Gesellschaft während der weiträumigen Siedlungsbewegungen wesentlich konstituierte. Reste dieses mündlich weitergegebenen Geschichteschatzes sind auch heute noch in den verbliebenen „Mära und Kasska“ im Norden Rumäniens zu finden.

Die politische Vertretung der Zipser und der anderen deutschsprachigen Gruppen im heutigen Rumänien ist das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR). Ein Vertreter der deutschsprachigen Literatur Osteuropas ist der Autor und Zipser Gerhard Cerny, dessen Eltern im 19. Jahrhundert aus der heutigen Slowakei nach Rumänien emigrierten.

Ortschaften in Rumänien 
 Baia Mare (deutsch Frauendorf oder Groß-Neustadt), in der Maramuresch
 Vișeu de Sus (deutsch Oberwischau), in der Maramuresch
 Cârlibaba (deutsch Mariensee/Ludwigsdorf/Kirlibaba), in der Bukowina
 Iacobeni (Suceava) (deutsch Jakobeny), in der Bukowina
 Pojorâta (deutsch Poschoritta), in der Bukowina
 Fundu Moldovei (deutsch Luisenthal), in der Bukowina
 Vama (Suceava) (deutsch Wama und das dorf Eisenau/Prisaca Dornei), in der Bukowina

Persönlichkeiten 
 Gerhard Cerny, Schriftsteller
 Johann Genersich, Historiker
 Hugo Weczerka, Historiker

Siehe auch 
 Karpatendeutsche
 Rumäniendeutsche

Literatur 
 Gisela Richter, Anneliese Thudt: Die Mundarten der sog. Zipser in Oberwischau. In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Band 8, 1985, S. 27–48.

Einzelnachweise 

Rumäniendeutsche Ethnie
Ungarndeutsche Ethnie
Deutschsprachige Minderheit
Österreichisch-rumänischer Kulturaustausch
Zips